

Società e medicina
Chiamata di emergenza – comunicazione effettuata per segnalare la presenza di una situazione di pericolo
 118 - Emergenza sanitaria – Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza in Italia
 114  - Emergenza infanzia – Servizio di Emergenza Infanzia gestito dal  Telefono Azzurro
 Medicina d'emergenza-urgenza – branca della medicina che si occupa della gestione di casi sanitari critici

Teoria dei sistemi
 Comportamento emergente – nella teoria dei sistemi, situazione nella quale un sistema complesso esibisce proprietà macroscopiche ben definibili

Politica
 Stato di emergenza – situazione all'interno di uno Stato che comporta l'emanazione di norme e/o restrizioni straordinarie

Psicologia
 Emergentismo – in psicologia, corrente che ritiene che la mente sia un comportamento emergente del cervello.

Altro
 Emergenza – in agronomia, una fase fenologica
 Pulsante di emergenza – nell'automazione industriale, comando usato per interrompere la potenza motrice a un sistema.

Altri progetti